

Alfabeti
 Gēr – runa dell'alfabeto Fuþorc

Codici 
 GER – codice nazionale del CIO della Germania
 GER – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nueva Gerona (Cuba)
 ger – codice ISO 639-2/B per la lingua tedesca

Geografia 
 Ger – fiume dell'Alta Garonna (Francia)
 Ger – comune degli Alti Pirenei (Francia)
 Ger – comune della Manica (Francia)
 Ger – comune dei Pirenei Atlantici (Francia)
 Ger – nome yiddish di Góra Kalwaria, città del Voivodato della Masovia (Polonia)
 Ger – comune della Catalogna (Spagna)

Medicina
 Gastro-Esophageal Reflux reflusso gastroesofageo

Altro 
 GER – targa automobilistica di Germersheim (Germania)
 Ger – uno dei simboli runici adottati dalle SS
 Ger – termine mongolo per definire la tenda, detta anche iurta
 GER – acronimo di Grande Esercito delle Repubblica in Star Wars
 GER – acronimo di Gold Experience Requiem nel manga Le bizzarre avventure di JoJo di Hirohiko Araki